The Burning Stable – cortometraggio del 1896 diretto da James H. White
The Burning Stable – cortometraggio del 1900 diretto da Cecil M. Hepworth